Das 21. Internationale Tennisturnier von Zinnowitz fand vom 29. Juni bis zum 6. Juli 1975 im Ostseebad Zinnowitz statt.

Der Tiebreak wurde zum ersten Mal bis sieben Punkte gespielt. Der Nationen-Pokal wurde sowohl bei den Herren als auch bei den Damen von der Sowjetunion gewonnen. Die jeweiligen Sieger Wjatscheslaw Jegorow und Wladimir Korotkow bzw. Jewgenija Isopaitis und Marina Tschuwyrina gewannen dann auch die Doppelwettbewerbe. Dazu gewann Tschuwyrina noch das Dameneinzel gegen Isopaitis. In die sowjetische Dominanz konnte nur Thomas Emmrich einbrechen, der das Herreneinzel gegen Jegorow gewann. Dazu stand er mit Andreas John im Doppelfinale.

Ergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Quelle 
 Tennis, Verbandsorgan des Deutschen Tennis-Verbandes der DDR, 19. Jahrgang (1975), Heft 4 (fälschlicherweise mit 20. Jahrgang bezeichnet)

1975
Tennisturnier 1975
Tennisturnier in Zinnowitz